Aufrecht (Adjektiv) steht für:
 Aufrichtigkeit, der „eigenen, inneren Überzeugung ohne Verstellung Ausdruck geben“

Aufrecht ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuel Aufrecht (1844–1933), deutscher Internist und Forscher
 Hans Werner Aufrecht (* 1938), Gründer der Automobilsport-Unternehmen Mercedes-AMG und H.W.A. GmbH
 Pia-Luise Aufrecht-Bruggink (* 1977), deutsche Springreiterin 
 Theodor Aufrecht (1822–1907), Indologe und Sanskritist

Siehe auch:
 Der Aufrechte
 Uffrecht